Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Pam Shriver (Campionessa)
 Wendy Turnbull (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Jo Durie (semifinali)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Eva Pfaff (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)

 Rosalyn Nideffer (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Alycia Moulton (terzo turno)
 Helena Suková (terzo turno)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1983